Дополнительные матчи для определения чемпиона СССР по футболу были сыграны после завершения чемпионата 1970 года 5 и 6 декабря. ЦСКА, обыгравший «Динамо» Москва (0:0, 4:3), стал чемпионом СССР.

Перед матчами 
Результаты команд в чемпионате:

В личных встречах команды обменялись домашними победами со счётом 1:0.

По итогам двухкругового турнира у двух московских команд — ЦСКА и «Динамо» — оказалось по 45 очков, и по регламенту для выявления чемпиона им предстояло провести дополнительный матч. В случае ничейного результата в основное и дополнительное время предусматривалось проведение второго матча — если понадобится, с серией послематчевых пенальти после дополнительного времени.

Последние игры чемпионата были проведены 9 ноября; дополнительный матч был назначен на 5 декабря, так как 15 ноября сборная СССР под руководством тренера ЦСКА Валентина Николаева проводила отборочный матч чемпионата Европы 1972 против Кипра, а затем у ЦСКА и «Динамо» были назначены серии товарищеских матчей с европейскими клубами.

Стадион для проведения матча предложили Тбилиси, Ереван и Ташкент. Из-за большей вместимости был выбран ташкентский «Пахтакор».

Первый матч 

При официальной вместимости стадиона в 54 381 зрителя в протоколе и отчётах СМИ значилось 60 тысяч болельщиков; фактически было много больше.

Скользкое от прошедшего накануне ливня поле больше подходило ЦСКА, а не динамовцам, приученным к тонкой комбинационной игре. Пшеничников отразил два тяжёлых удара от Авруцкого и Еврюжихина. Пильгуй среагировал на удар Поликарпова метров с десяти. Последний шанс в дополнительное время упустил Кузнецов. По итогам матча у армейцев было преимущество по ударам по воротам (23—17), попаданиям в створ (12—10) и угловым ударам (13—10). Правила нарушал чаще ЦСКА: 38—20.

Второй матч 

Перед вторым матчем у «Динамо» оказались травмированными Штапов и Семин. Травмированные игроки ЦСКА Истомин, Шестернев и Поликарпов тем не менее вышли на поле.

Уставшие от вчерашнего матча вратари были менее сконцентрированы, ошибались в выборе позиции, допускали технический брак.

На 11-й минуте Пильгуй отбил перед собой удар Копейкина, и Дударенко открыл счёт. На 22-й минуте Жуков ударил метров с 25 и забил в верхний угол, сравняв счёт. Через две минуты Авруцкий пропустил прострел Уткина на Еврюжихина, который вывел «Динамо» вперёд. Ещё через четыре минуты Пшеничников пропустил легкий мяч от Маслова — 1:3. Уже к 33-й минуте Николаев произвёл обе замены.

В начале второго тайма Антоневич ударом из-за штрафной попал в перекладину. На 71-й минуте Авруцкий у своей штрафной потерял мяч, Федотов сразу же пробил по центру ворот. Пильгуй попытался отбить мяч кулаком, но промахнулся. Через четыре минуты Поликарпов реализовал пенальти после нарушения на Федотове и сравнял счёт.

На 84-й минуте Федотов несильно пробил по воротам, и мяч, ударившись о кочку, перепрыгнул через руки Пильгуя — 4:3. Ответственный за состояние поля стадиона В. Мирошниченко после игры срезал кочку и подарил её Федотову со словами «Мой недосмотр — твое счастье».

ЦСКА был лучше по ударам по воротам (19—15) и попаданиям в створ (11—2), «Динамо» — по количеству угловых — 6—5.

После матчей 
Бесков заподозрил троих игроков — Аничкина, Маслова и Еврюжихина — в сдаче матча.

15 декабря в Центральном спортклубе армии прошло награждение чемпионов. Валентину Николаеву было присвоено звание заслуженного тренера СССР, Валентину Афонину — заслуженного мастера спорта.

Примечания

Ссылки 
 Первый матч на cska-games.ru 
 Второй матч на cska-games.ru 

Чемпионат СССР по футболу 1970
1970
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Динамо» Москва